Der Tempel steht für:

 Turmhügel Der Tempel, abgegangene Turmhügelburg im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern

Romane:
 Der Tempel (Lovecraft) (The Temple), Roman von H. P. Lovecraft (1920)
 Der Tempel (Spender) (The Temple), Roman von Stephen Spender (geschrieben 1928; publiziert 1988)
 Der Tempel (Temple), Roman von Matthew Reilly (1999), siehe Matthew Reilly #Romane